

Хохольна — річка; ліва притока Іпеля.
 Хохольна-Вельчиці — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.

Див. також 
 Хохолниця